„Фетес брот“ (, в буквален превод Мазен хляб) е хип-хоп група от Хамбург, Германия. Членовете на групата са от Халстенбек, Шенефелд и Пинеберг.

„Fet“ на немски жаргон означава също „чудесен“, „отличен“. Словосъчетанието „Fettes Brot“ може да се преведе жаргонно като „отличен хашиш“. Бандата решава да се нарече така, защото един техен фен казва, че са „fettes Brot“. Фенът вероятно е искал да прозвучи като комплимент, но членовете на групата решават, че названието е изключително странно и интересно и затова се наричат така.

Членове 

 Мартин Фандрайер (Dokter Renz) – роден на 23 юли 1974 г. в Хамбург, други псевдоними: Speedy Konsalik, Rektor Donz
 Борис Лаутербах (König Boris) – роден на 18 юли 1974 в Хамбург, други псевдоними: Kay Bee Baby, Mister Orient, Long Leg Lauterbach, Rock’n’Roll Coseng, Der Typ, der den Müll nicht runterbringt sowie Saufekanzler
 Бьорн Варнс (Björn Beton) – роден на 20 май 1973 г. в Пинеберг, други псевдоними Schiffmeister, Das Ding der Unmöglichkeit и Flash Müller

Дискография

Албуми

Сингли

Източници

Външни препратки 

  Официален уебсайт 
  Fettes Brot в laut.de
  Fettes Brot, rappende Fischköppe

Германски хип-хоп групи
Музикални групи в Хамбург
Основани в Германия през 1992 година